Mordache, terme d'armurerie
Mordache, terme de serrurerie